Joãozinho (ave)

Pessoas 
 Joãosinho Trinta — carnavalesco
 João Carlos Almeida ou Padre Joãozinho — padre católico e cantor brasileiro
 João Dedivitz - Futebolista brasileiro que jogava como goleiro, e que defendeu durante muito tempo o .
 João Soares de Almeida Filho — futebolista brasileiro
 João Soares de Almeida Neto — futebolista brasileiro 
 João Natailton Ramos dos Santos — futebolista brasileiro 
 Joãozinho (músico) — músico brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos